Peuraluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peuraluoto (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,57, long 21,51), 
 Peuransaari, ö, Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Peuraluoto (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,49, long 21,58), 

Robotskapade Finlandförgreningar